Haplocope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1882. Haplocope ingår i familjen Colletteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Haplocope